Järnadräkt kan avse:
Järnadräkt (Södermanland) en folkdräkt från Ytterjärna socken och Överjärna socken i  Södermanland
Järnadräkt (Dalarna) en folkdräkt från Järna socken i Dalarna